Landtagswahlkreis Heinsberg steht für:

 Landtagswahlkreis Heinsberg I
 Landtagswahlkreis Heinsberg II